Münzebrock ist der Familienname von: 

 August Crone-Münzebrock (1882–1947), Landwirt und Politiker (Zentrumspartei)
 Hermann Münzebrock (18??–19??), Landwirt und Politiker (Zentrumspartei)